

Musica
 Giua – album di Giua del 2007

Persone
 Giua – cantautrice e chitarrista italiana
 Antonio Giua – arbitro di calcio italiano
 Gaetano Giua – politico italiano
 Giovanni Giua – ingegnere e ufficiale italiano
 Michele Giua – chimico, accademico e politico italiano
 Raffaele Giua – carabiniere italiano